Бен-Элиэзер () — современная фамилия израильских евреев. Известные представители:
 Биньямин Бен-Элиэзер (1936—2016) — израильский военный и политический деятель, лидер партии «Авода» в 2001—2002 гг.
 Арье Бен-Элиэзер (1913—1970) — израильский политик, депутат кнессета первых семи созывов, сионист-ревизионист.